Il singolare del Belgian Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Kathleen Horvath era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Silvia la Fratta.

Arantxa Sánchez ha battuto in finale 6–0, 7–5 Raffaella Reggi.

Teste di serie

  Zina Garrison (quarti di finale)
  Katerina Maleeva (secondo turno)
  Raffaella Reggi (finale)
  Arantxa Sánchez (campionessa)

 Isabel Cueto (semifinali) 
 Neige Dias (quarti di finale) 
 Kathleen Horvath (primo turno) 
 Mercedes Paz (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Belgian Open 1988